Romina Oprandi era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Open GDF SUEZ de Bretagne 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Sorana Cîrstea che ha battuto in finale Sílvia Soler Espinosa 6–2, 6–2.

Teste di serie

  Lucie Hradecká (quarti di finale)
  Johanna Larsson (quarti di finale)
  Mathilde Johansson (semifinali)
  Laura Pous Tió (quarti di finale)

 Sorana Cîrstea (campionessa)
 Patricia Mayr-Achleitner (primo turno, retired)
 Virginie Razzano (primo turno)
 Sílvia Soler Espinosa (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Open GDF SUEZ de Bretagne 2011